Mounira ou Monira (en ) est un prénom féminin arabe qui signifie .

Notes et références 

Prénom arabe